Riesenlaubfrosch steht für:

 Neuguinea-Riesenlaubfrosch (Nyctimystes infrafrenatus)
 Riesenmakifrosch (Phyllomedusa bicolor; brasil. kambô)